Берека (Sorbus torminalis) — дерево родини розових.

 Берека — річка в Україні
 Берека — село, Харківська область, Лозівський район

Інше 
 Берека — ботанічна пам'ятка природи в Могилів-Подільському районі Вінницької області.
 Берека звичайна — ботанічна пам'ятка природи в Чернівцях.
 Берека звичайна — ботанічна пам'ятка природи в Хмельницькій області, в смт Нова Ушиця.